Alaska steht für:

 Alaska, US-amerikanischer Bundesstaat
 Department of Alaska, Bezeichnung für Alaska von 1867 bis 1884
 District of Alaska, Bezeichnung für Alaska von 1884 bis 1912
 Alaska-Territorium, Bezeichnung für Alaska von 1912 bis 1959

 Alaska (Cocktail) mit Gin und Chartreuse
 Alaska (Kaninchenrasse), einfarbig schwarze Kaninchenrasse
 Alaska (Spiel), Legespiel für 2–4 Personen
 alaska (Zeitschrift), Zeitschrift für Internationalismus
 Alaska Airlines (kurz Alaska), US-amerikanische Fluggesellschaft

Schiffe:
 Alaska (Schiff), ehemaliges Passagierschiff der Guion Line
 USS Alaska (CB-1), Kreuzer der US-Marine

Filme:
 Alaska – Die raue Eiswelt, Dokumentarfilm (USA, 1997)
 Alaska – Die Spur des Polarbären, Abenteuerfilm (USA, 1996)
 Alaska (2023), deutscher Film von Max Gleschinski
 alaska.de, deutscher Film (2000)
 Alaska Johansson, deutscher Spielfilm (2013)

Musik:
 Alaska (schweizerische Band), Schweizer Ska- und Reggae-Band
 Alaska (deutsche Band), deutsche Indie-Pop-Band
 Alaska, Bandprojekt des britischen Hard-Rock-Musikers Bernie Marsden
 Ovido Gara Joval, Künstlername Alaska, ehemalige Sängerin der spanischen Popgruppe Alaska y Dinarama

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alaska (Indiana), im Owen County (Indiana)
 Alaska (Michigan), im Kent County (Michigan)
 Alaska (New Mexico), im Cibola County
 Alaska (Pennsylvania), im Jefferson County (Pennsylvania)
 Alaska (Pennsylvania), im Northumberland County (Pennsylvania)
 Alaska (West Virginia), im Fayette County (West Virginia) – nicht mehr existent
 Alaska (Wisconsin), im Kewaunee County

Siehe auch:

 Alaska Aces, US-Eishockeyteam
 Alaska Day, Feiertag in Alaska
 Alaska-Halbinsel
 Alaska Highway, Straße von Dawson Creek (Kanada) nach Delta Junction in Alaska
 Alaskakette, Teil der Kordilleren in Alaska
 Alaska Lake
 Alaska Purchase, Kauf Alaskas von Russland durch die Vereinigten Staaten
 Alaska Railroad, US-Eisenbahngesellschaft